Dóka Attila (1962–2008) underground festőművész (művésznevei: Jimmy vagy Jim A.KÓD)
Dóka Attila (1977) dalszerző, gitáros-énekes, programozó-üzletember